Whipp ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Whipp (* 1981), englischer Squashspieler
 Joseph Whipp (* 1941), US-amerikanischer Schauspieler
 Percy Whipp (1897–1962), schottischer Fußballspieler
 Peter Whipp (* 1950), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler